Seznam naselij v Sloveniji, imena na Š.

Seznam

Viri
 

Š